FOP pode referir-se a:

 Faculdade de Odontologia de Piracicaba - é uma instituição de ensino superior brasileira, vinculada à Universidade de Campinas.
 Faculdade de Odontologia de Pernambuco - é uma instituição de ensino superior brasileira, vinculada à Universidade de Pernambuco.
 Fibrodisplasia ossificante progressiva - é uma doença genética rara.
 Apache FOP - uma biblioteca escrita na linguagem Java.

Desambiguações de siglas